Bransfield kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bransfield Island, 
 Mount Bransfield, 

Robotskapade Antarktisförgreningar